Ручны́е стежки́ и стро́чки — различные виды стежков, выполняющиеся с помощью швейной иглы с продетой в неё ниткой при изготовлении изделий из тканого и нетканого текстиля, кожи и других материалов. Применяются при шитье одежды, обуви, аксессуаров и прочих изделий, а также для декорирования.

Основные виды ручных стежков: прямой, косой, крестообразный, петлеобразный и петельный.
     
Длина стежка определяется длиной нитки на лицевой стороне и интервалом, измеряемым вдоль строчки. Величина косого, крестообразного и петельного стежков определяются также их шириной.

Строчки прямого стежка 
Прямой стежок делается «» и «». Прямые стежки применяются в том числе для временного соединения деталей, ими выполняют смёточные, намёточные, замёточные, вымёточные и копировальные строчки.

Строчки косого стежка 
Косые стежки дают более прочное и эластичное скрепление материалов, чем прямые; ими выполняются строчки временного (намёточные, вымёточные) и окончательного (обмёточные, стегальные, подшивочные) скрепление деталей. См. также «»

Декоративные швы 

  с обвивкой
 Шов «в раскол» — стежок назад иголку, начинающийся по центру предыдущего стежка
 Нить в прикреп
 Стежок вприкреп и вприкреп с открытой петлёй (то есть с длинной закрепкой)
 Стебельчатый шов — стежки, выполняемые по косой со сдвигом по высоте.
 
 
 
 Владимирский шов («верхошов»)
 Крестообразный шов («ёлочка»)
 Шов крестом, двойным крестом и полукрестом
 «Лист»
 Шов с глазком и «алжирский глазок»
 Шов «в россыпь» — хаотично разбросанные мелкие прямые стежки

 Петельные швы
  — открытый, «цепочкой», ломаный, скрещенный и другие варианты
 Шов «петля вприкреп»
  — открытый (), сплошной обмёточный, тройной брюссельский и другие варианты
 Петельный шов с обвязкой; также пико и кольцо из обмёточных петель
 Закрытый петельный шов
 

 Узелки
 Коралловый шов
 Воздушная петля «рококо»
  и колониальный узелки

См. также 
 Вышивание
 Мережка

Примечания 

Вышивание
Шитьё